Больсена:

 Больсена — коммуна в Италии, располагается в регионе Лацио, в провинции Витербо.
 Больсена — озеро в Италии, в западных предгорьях Центральных Апеннин.